Фокс лајф () је телевизијски канал, покренут од стране Телевизијске компаније Фокс, чији се програм емитује у Латинској Америци, Европи и Јапану. На Фокс лајфу се приказују бројне серије, ситкоми, теленовеле и филмови новије продукције.

Фокс лајф у Србији 
Фокс лајф је у Србији почео да се емитује 9. новембра 2007. путем кабловске телевизије.

Програм

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Телевизијске станице у Србији